La Reine peut se référer à:

Toponymes 
 La Reine, municipalité de la province de Québec. 
 La Reine, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, département du Puy-de-Dôme
 Rivière La Reine (lac Abitibi), un affluent du lac Abitibi, au Canada, chevauchant la frontière des provinces de Québec et de l'Ontario.

Toponyme dérivé 
 Bourg-la-Reine, commune française du département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France.

Autres 
La Reine, rose obtenue en 1842 par Jean Laffay.
La Reine (The Queen), film de Frank Simon sorti en 1968.

Voir aussi